Osredak est un tonomyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
 Osredak, un village situé dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Osredak, un village situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Osredak, un village situé dans la municipalité de Krupa na Uni et dans la République serbe de Bosnie ;
 Osredak, un village situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
 Osredak, un village situé dans la municipalité de Stanari et dans la République serbe de Bosnie ;
 Osredak, un village situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Osredak, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.